Erhard Roy Wiehn (1937- ), sociologue allemand. 
 Pierre Wiehn (1934 - ), homme de radio et de télévision français.